De Engelse benaming voor het woord Lippenstift
 Lipstick (danceact), een Happy Hardcore-act uit de jaren 90